Торнадо — смерч, атмосферний вихор.

Інші значення:
 Торнадо (зброя) — російські модернізовані реактивні системи залпового вогню () калібрів 122, 220 та 300 мм.
 9К51М «Торнадо-Г»
 9К515 «Торнадо-С»
 «Торнадо-У» — багатоцільовий вантажний бронеавтомобіль на шасі Урал-6370.
 Торнадо (рота) — добровольча рота патрульної служби міліції особливого призначення МВС України в Запорізькій області.
 Торнадо в Мурі — смерч, що трапився 20 травня 2013 року в Оклахомі.
 «Торнадо убивця» — одна з найкращих акварельних робіт американського художника Вінслова Гомера на морську тематику.
 Торнадо (клас яхт) — міжнародний гоночний клас катамаранів—монотипів.
 Торнадо — двомісний багатоцільовий бойовий реактивний літак з крилом змінної стрілоподібності, розроблений на початку 1970-х років німецькою фірмою Мессершмітт-Бєльков-Блом, за участю компаній British Aerospace (Велика Британія) та Alenia Aeronautica (Італія).

Фільми 
 «Торнадо» — німий чорно-білий короткометражний вестерн Джона Форда.
 «Торнадо!» — телевізійний фільм (США, 1996).